Свержи́нский, Свержи́нская — белорусская фамилия.

 Свержинская, Арина (род. 1996) — белорусская кёрлингистка.
 Свержинская, Наталия (Наталья) (род. 1968) — белорусская кёрлингистка.